de gelegenheid waarbij iemand of iets aan bod komt, zie bijvoorbeeld beurtbalkje
 een onderhoudsbeurt van een voertuig
 een platvloers woord voor de geslachtsgemeenschap